Steiger est le patronyme de :
 Adolf von Steiger (1859 - 1925), personnalité politique suisse, membre du parti radical-démocratique ;
 Alexandre Steiger (né en 1976), acteur français ;
Anatoli Steiger (1907 - 1994), poète russe ;
André Steiger (1928-2012) metteur en scène, Suisse
 Brad Steiger, pseudonyme de Brad Olson (1936-2018), auteur de nombreux ouvrages sur le paranormal, les OVNIs et l'ufologie ;
 Daniel Steiger (né en 1966), coureur cycliste suisse ;
 Eduard von Steiger (1881 - 1962), homme politique suisse, bourgeois de Berne et Langnau im Emmental (Berne) ;
Eric Steiger, colonel français ;
 Flora Steiger-Crawford (1899 - 1991), architecte, designer et sculptrice suisse ;
 Rand Steiger, compositeur américain de musique contemporaine instrumentale ;
 Rod Steiger (Rodney Stephen Steiger) (1925-2002), acteur américain ;
 Walter Steiger (né en 1942), créateur de chaussures de luxe.

Toponymie 
 La « forêt de Steiger » (Steigerwald) est une forêt et un parc naturel de Franconie

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien